Jáchal kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San José de Jáchal, kommunhuvudort, San Juan, 
 Departamento de Jáchal, kommun, San Juan, 

Robotskapade Argentinaförgreningar